|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2017 vond plaats van 7 tot en met 13 augustus 2017 in de Canadese stad Toronto. Het was de 116e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2017. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Aviva Centre.

Het toernooi van 2017 trok 125.777 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 24 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Simona Halep was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Karolína Plíšková bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van Caroline Wozniacki.

Het vijfde reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Svitolina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar tiende WTA-titel, de vijfde van 2017 (waarvan drie in de categorie "Premier Five").

De Belgische Kirsten Flipkens had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel weten te bevechten – daar bereikte zij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
De als eerste geplaatste Russische titelverdedigsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina slaagden erin hun titel te prolongeren. In de finale versloegen zij het als achtste geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Květa Peschke in twee sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel. Makarova had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Vesnina zeven.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Dominika Cibulková uit Slowakije – zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2017
Toronto
Sportevenement in Toronto